Proprioseiulus är ett släkte av spindeldjur. Proprioseiulus ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Proprioseiulus